International Association of Lighthouse Authorities: Associazione Internazionale della Autorità per i Fari;
International Auxiliary Language Association: Associazione Internazionale per la Lingua Ausiliaria.